Cette liste de jeux Game Boy Advance recense des jeux vidéo édités sur la Game Boy Advance, console portable de Nintendo.

Pour un souci de cohérence, la liste utilise les noms français des jeux, si ce nom existe.

Voir aussi :
Liste de jeux Game Boy
Liste de jeux Game Boy Color

Jeux

Jeux annulés

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
Game Boy Advance Video

Game Boy Advance